145. længdegrad kan henvise til:

 145. vestlige længdekreds
 145. østlige længdekreds